Primera División 2005-2006 (Spagna) – edizione del campionato spagnolo di calcio
 Primera División 2005-2006 (Argentina) – edizione del campionato argentino di calcio
 Primera División 2005-2006 (Venezuela) – edizione del campionato venezuelano di calcio